La saison 2015-2016 du championnat d'Arabie saoudite de football est la quarantième édition du championnat de première division en Arabie saoudite. La Premier League regroupe les quatorze meilleurs clubs du pays au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin de la compétition, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleures formations de deuxième division. La nouveauté par rapport à la saison précédente est la mise en place d'un barrage entre le  de Premier League et le  de Division One.

C'est le club d'Al Ahli qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec huit points d'avance sur Al-Hilal FC et dix-sept sur Al Ittihad. C'est le troisième titre de champion d'Arabie saoudite de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
Quatre places qualificatives pour la Ligue des champions sont attribuées : trois pour les trois premiers au classement à l'issue du championnat, et une pour le vainqueur de la Kings Cup. Si le vainqueur de la Kings Cup s'est classé parmi les trois premiers du championnat, c'est le  au classement qui obtient son billet pour la Ligue des champions.

Les clubs participants

Compétition

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Ittihad FC n'obtient pas la licence club exigée par l'AFC et ne peut pas participer aux compétitions asiatiques la saison prochaine. Al-Hilal FC se qualifie également pour le Championnat arabe des clubs 2016-2017.

Résultats 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}
 Les deux clubs se maintiennent au sein de leur championnat respectif. Cependant, à la suite de la disparition du club d'Al Mojzel, champion de D2, Al-Batin obtient son billet pour le championnat élite.

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat d'Arabie saoudite de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat d'Arabie saoudite de football
Arabie saoudite
Football
Football